Die EverGrande China Championship 2018 war ein Snookerturnier der Main-Tour-Saison 2018/19, das vom 24. bis 30. September im Guangzhou Tianhe Sports Centre in Guangzhou in der Volksrepublik China ausgetragen wurde. Das Turnier fand insgesamt zum dritten Mal und zum zweiten Mal als Ranglistenturnier statt. Der Belgier Luca Brecel hatte im Jahr zuvor in der südchinesischen Millionenstadt sein erstes Turnier gewonnen, überstand aber diesmal die erste Hauptrunde nicht.

Im Finale besiegte der Weltranglistenerste Mark Selby den Schotten John Higgins mit 10:9. Das höchste Break des Turniers spielte Ali Carter.

Preisgeld 
Die Prämien wurden im Vergleich zum Vorjahr um 25.000 £ aufgestockt. Von der Runde der letzten 32 bis zum Viertelfinale stiegen die Preisgelder zwischen 500 £ und 2.000 £.

Der „Rolling 147 Prize“ für ein Maximum Break stand bei 5.000 £.

Finalrunde 
Die Spiele der Finalrunde wurden bis einschließlich des Viertelfinals im Best-of-9-Modus gespielt. Im Halbfinale musste man 6, im Finale 10 Frames gewinnen für den Sieg.

WC = Wildcard-Spieler (vom veranstaltenden chinesischen Verband ausgewählte Spieler)

Finale 
Obwohl beide Spieler schon sehr lange zur absoluten Weltspitze gehörten, war es erst ihre dritte Finalbegegnung. Zweimal zuvor waren sie in einem WM-Finale aufeinandergetroffen und jeder hatte einmal den Titel geholt. Im Vorjahr hatten beide je zwei Ranglistenturniere gewonnen, in dieser Saison standen sie erstmals in einem Finale. Der Weltranglistenerste Mark Selby hatte den besseren Start und ging bis zur ersten Zwischenpause mit 3:1 in Führung. Es war aber das einzige Mal im gesamten Finale, dass ein Spieler mehr als einen Frame Vorsprung hatte. Nachdem John Higgins zum 3:3 ausgeglichen hatte, war es in der Folge fast immer er, der in Führung ging, und Selby, der umgehend wieder ausglich. So lag der Schotte auch mit 5:4 zur Sessionpause vorne und führte am Abend 8:7 und 9:8. Im 18. Frame ging er dann sogar mit 48:0 in Führung, bevor sein Break endete. Die fehlenden Punkte zum Sieg gelangen ihm aber nicht, stattdessen kämpfte sich Selby zurück. Mit 78:52 Punkten glich er noch aus und rettete sich in den Decider. Obwohl dieser ebenso umkämpft war wie das gesamte Match, punktete vor allem der Engländer und sicherte sich mit zwei 30er-Breaks Sieg und Titel. Zum dritten Mal in Folge und zum siebten Mal insgesamt holte Mark Selby damit einen Ranglistensieg in China.

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunde wurde vom 19. bis 22. August 2018 in der Guild Hall in der englischen Stadt Preston ausgetragen. Neben vier Partien mit Wildcard-Spielern des chinesischen Verbands wurden die Spiele des Titelverteidigers Luca Brecel, des Weltmeisters Mark Williams sowie die der beiden besten chinesischen Spieler Ding Junhui und Liang Wenbo erst in China zum Auftakt des Hauptturniers ausgetragen. Sämtliche Partien wurden im Best-of-9-Modus gespielt.

|

|}
|}

WC = Wildcard-Spieler (vom veranstaltenden chinesischen Verband ausgewählte Spieler)

Century-Breaks

Hauptrunde

Qualifikation 
26 Century-Breaks wurden in den 56 Spielen in Preston erzielt.

Quellen 

Snookerveranstaltung 2018
2018